8-й выпуск  Хандзаме Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам бельгийской провинции Западная Фландрия. Гонка прошла 16 марта 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал колумбийский велогонщик Альваро Одег из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 22 команды: 6 команд категории UCI WorldTeam, 12 проконтинентальных и 4 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 145 гонщиков. До финиша доехал 131 спортсмен.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Хандзаме Классик 2018 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2018 году
Март 2018 года